Dornisch ist der Familienname folgender Personen:

 Klaus Dornisch (* 1942), deutscher Klassischer Archäologe
 Werner Dornisch (* 1942), deutscher Rüstungslobbyist